Футбольная лига Англии в сезоне 1964/1965 — 67-й сезон Футбольной лиги Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в шестой раз в своей истории стал «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Ньюкасл Юнайтед». Третий дивизион выиграл «Карлайл Юнайтед», Четвёртый дивизион — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1964/65 на RSSSF.com 

1964
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1964 году
Спорт в Великобритании в 1965 году